Золотые монеты мормонов — золотые монеты (токены), чеканившиеся по распоряжению Совета старейшин Церкви Иисуса Христа Святых последних дней («мормонов») на территории Юта.

Одним из факторов, повлиявших на решение о выпуске собственной монеты, стал приток в Солт-Лейк-Сити золотого песка с калифорнийских приисков, который привозили старатели-мормоны. Поскольку часть песка безвозвратно терялась при использовании его в повседневных торговых операциях, было решено перечеканивать его в монеты. Первая мормонская золотая монета была введена в оборот 12 декабря 1848 года; до конца этого года было отчеканено 48 монет. Монеты чеканились в 1849, 1850 и 1860 годах номиналами 2½, 5, 10 и 20 долларов. Дизайн монеты 5 долларов 1860 года интересен тем, что легенда на аверсе выполнена особым мормонским дезеретским алфавитом. На обороте изображён орёл, перед которым — пчелиный улей, что связано с названием непризнанной мормонской территории Дезерет, позднее реорганизованной в территорию Юта: на языке одного из народов Книги Мормона слово Дезерет якобы означало «медоносную пчелу».

В общей сложности, как предполагается, было выпущено золотой монеты на сумму примерно в 70 тысяч долларов. Монеты продавались по цене чуть выше номинала. Хотя они редко циркулировали, тем более в других штатах, однако использовались как инвестиционные монеты (что было выгоднее по сравнению с накоплением собственно золота, добывавшегося в Калифорнии и уходившего перекупщикам за бесценок во время калифорнийской золотой лихорадки).

К настоящему времени известно около 300 монет, не считая современных копий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Gold Mormon Coins

Денежный суррогат
Локальные деньги США
Золотые монеты
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
Монеты США